Miejscowości w USA:
 Middleville – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Barry
 Middleville – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Herkimer
Gminy w USA:
 Middleville (ang. Middleville Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Wright